Пневмокато́к:
 Пневмокаток — высокоэластичная резиновая шина особой конструкции, применяемая на некоторых вездеходах.
 То же, что и пневмошинный (пневмоколёсный) каток.

Примечания